Benjamin Royaards (schrijver), Belgisch schrijver
Benjamin Lucien Royaards, Nederlands kunstenaar
Benjamin (Ben) Rooyaards, Nederlands toneelspeler en regisseur